Мяткися ():

 Мяткися — деревня в Зилаирском районе на территории Зилаирского плато Республики Башкортостан.
 Мяткися (приток Авашлы) — река в Зилаирском районе.